Acoustic — це концертний альбом гурту Deine Lakaien, виданий 1995 року.

Трек-лист 

 Love Me To The End — 5:01
		Lonely — 4:23
		Down Down Down — 3:49
		Mindmachine — 4:42
		Nobody's Wounded — 4:49
		Mirror Men — 5:51
		Walk To The Moon — 3:19
		Wasted Years — 3:53
		2nd Sun — 4:14
		Don't Wake Me Up — 4:51
		Follow Me — 4:29
		Madiel — 3:52
		Dark Star — 3:38
		Traitors — 3:46
		Resurrection Machine — 4:18

Технічні дані 

 Дизайн [Cover And Realisation] — Carl D. Erling
 Освітлення — Elmar Eckert
 Менеджмент [Тур] — Uli Fiesseler
 Фотографія [Live] — Andrea Matysik
 Фотографія, Layout — Fred Stichnoth
 Піаніно [Prepaired] — Ernst Horn
 Технічне [Sound] — Ernesto*
 Вокал — Alexander Veljanov

 All songs are taken from the Acoustic Tour '95. 
 Tracks 1—5, 8, 10—12, 15 recorded in Ludwigsburg on 2.4.95
 Tracks 6, 9, 13, 14 recorded in Braunschweig on 29.3.95 
 Track 7 recorded in Bochum on 24.3.95

 Sound by Vulkan P.A. using RSP Surround Sound System. 
 Distributed by EFA. 
 Published by AMV Alster Musikverlag, except 1, 3 & 13 by Public Propaganda / Kick

Альбоми Deine Lakaien